Mort aux Vaches: Locomotive Breath – album dal vivo di Merzbow del 1998
 Mort aux Vaches – album di Muslimgauze del 1998
 Mort aux Vaches – album di Tim Hecker del 2004
 Mort aux Vaches – album di Colleen del 2006
 Mort aux Vaches – album dei My Cat Is an Alien del 2009